Потреро Гранде има више значења:

 Потреро Гранде (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Потреро Гранде (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Потреро Гранде (Минатитлан, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Потреро Гранде (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потреро Гранде (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Потреро Гранде (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Потреро Гранде (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Гранде (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Гранде (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Гранде (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Гранде (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Гранде (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потреро Гранде (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Потреро Гранде (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Потреро Гранде (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Потреро Гранде (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Потреро Гранде (Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Потреро Гранде (Минатитлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потреро Гранде, Ремудадеро Ранчо Нуево (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику